Zapaśnik – sportowiec uprawiający zapasy
 Zapaśnik (ang. The Wrestler) – amerykański film z 2008 roku